IRA est un sigle pouvant signifier :
 Irish Republican Army (en français, Armée républicaine irlandaise) ;
 insuffisance rénale aiguë, en médecine ;
 Institut régional d'administration, en France ;
 True Irish Republican Army, un gang de la série Sons of Anarchy ;
 Individual Retirement Account (en français, compte individuel d'épargne retraite), un type de compte d'épargne retraite aux États-Unis ;
 Internet Research Agency, une organisation russe de diffusion de propagande sur Internet ;
 Inflation Reduction Act, la loi sur la réduction de l'inflation de 2022, loi des États-Unis destinée à freiner l'inflation en favorisant la production d'énergie domestique ;
  (en français, alphabet international de référence), en informatique ;
 , un groupe de punk colombien ;
 Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, une ONG mauritanienne de lutte contre l'esclavagisme ;
 indemnité de remboursement anticipé ;
 Institut du risque et de l'assurance du Mans, rattaché à l'Université du Maine, en France.

IRA est un code pouvant signifier :
  Iran Air, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Homonymie d'acronyme
Code